Chesterfield Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Chesterfield Township du comté de Macoupin dans l'Illinois.
  du comté de Macomb dans le  Michigan.
 Chesterfield Township du comté de Saint-Louis dans le Missouri.
  du comté de Burlington dans le  New Jersey.
  du comté de Fulton en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships